Дисциплината 100 м бътефлай при жените се проведе на 28 и 29 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

100 м бътерфлай (жени)